La sigla CPR puede hacer referencia a:

 Clasificación de Derivaciones Fármaco-terapéuticas (Classification of Pharmaco-Therapeutic Referrals).
 Comunidades de Población en Resistencia, tipo de organización popular indígena de Guatemala, especialmente durante el conflicto armado en los años 1980.
 Grupo CPR (candidate phyla radiation o radiación de filos candidatos), un amplio grupo de bacterias. 
 Colegio Público Rural.
 Centro de Profesores y de Recursos, institución educativa que ofrece formación y recursos didácticos para profesores.

Referencias